

Cinema e televisione 
Nanà – film del 1914 diretto da Ubaldo Pittei 
Nanà – film del 1917 diretto e interpretato da Camillo De Riso 
Nanà (Nana) – film del 1926 diretto da Jean Renoir
Nanà (Nana) – film del 1934 diretto da Dorothy Arzner e George Fitzmaurice 
Nanà (Nana) – film del 1955 diretto da Christian-Jaque 
Nanà (Nana) – film del 1983 diretto da Dan Wolman
Nanà – film TV in due parti del 2001 diretto da Alberto Negrin 
Nanà – film del 2005 diretto da Giuseppe Varlotta

Altro 
Nanà – dipinto di Édouard Manet (1877)
Nanà (Nana) – romanzo scritto da Émile Zola (1880)
Nanà – dramma scritto da William-Bertrand Busnach e pubblicato nel 1883 
Nanà – nome proprio di persona femminile italiano
Nanà – manga scritto da Takahiro Tsunabuchi e pubblicato in Italia da Play Press
Nanà Supergirl – anime del 1983

Pagine correlate 
 Nana